Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a cselgáncs férfi légsúlyú versenyszámának selejtezőit és döntőjét augusztus 2-án rendezték a Palau Blaugranában.

Versenynaptár

Eredmények

Döntő

Felső ág

Alsó ág

Vigaszág

Végeredmény

Források 

Cselgáncs az 1992. évi nyári olimpiai játékokon